Xerxes I — rei persa, filho de Dario I
Xerxes II — filho e sucessor de Artaxerxes I, reinou por apenas 45 dias
Xerxes de Sofena — rei da Arménia, morto c. 212 a.C. por Antíoco III, o Grande
Serse (Xerxes) — ópera de Georg Friedrich Händel

Desambiguações de antropônimos